Даниловские Выселки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Даниловские Выселки — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Даниловские Выселки — посёлок в Венёвском районе Тульской области.